

Patronyme 
Orsat est un nom français originaire de Savoie, porté notamment par :
 Guillaume Orsat (né en 1964), comédien français ;
 Léon Orsat (1849-1897), homme politique français.

Prénom 
Orsat est un prénom croate porté notamment par :
 Orsat Miljenić (né en 1968), homme politique croate.